Каликасас () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-де-Гранада. Занимает площадь 11,25 км². Население — 555 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Situación de Calicasas

Муниципалитеты Гранады
Населённые пункты Гранады